Lambley – miejscowość w hrabstwie Northumberland (Anglia)
 Lambley – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)